Червяко́в — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Червяков, Алексей Алексеевич (род. 1965) — советский и российский хоккеист.
 Червяков, Владимир Иванович (1923—2017) — лётчик, Герой Советского Союза.
 Червяков, Георгий Сергеевич (род. 1990) — российский прыгун на лыжах с трамплина.
 Червяков, Денис Владимирович (род. 1970) — советский и российский хоккеист.
 Червяков, Дмитрий Иванович (1922—2020) — советский передовик промышленного производства, Герой Социалистического Труда (1974).
 
 Червяков, Ефим Степанович (1906—1990) — советский военный лётчик.
 
 Червяков, Николай Фёдорович (1907—1995) — советский военный деятель, инженер РВСН, генерал-полковник.
 
 Червяков, Фёдор Андреевич (род. 1993) — российский теннисист.

Женщины 
 Червякова, Анастасия Михайловна (род. 1992) — российская бадминтонистка.